Frédéric Pierre (1969-), plongeur français ;
 Frédéric Pierre (1974-), footballeur belge ;
 Frédéric Pierre, acteur québécois.